Dark Water – antologia dello scrittore Kōji Suzuki
Dark Water – film del 2001 diretto da Ron Chartier
Dark Water – film del 2002 diretto da Hideo Nakata
Dark Water – film del 2005 diretto da Walter Salles

Pagine correlate
Dark Waters